Le sigle FEMA peut désigner :

 l'Agence fédérale des situations d'urgence, l'organisme gouvernemental voué à assurer l'arrivée des secours en situation d'urgence sur le territoire des États-Unis ;
 la Fédération des associations motocyclistes européennes pour la défense de la pratique de la moto ;
 , est une association américaine regroupant les fabricants d'arôme et d'extraits.